Maksim Chatskikh est un ancien footballeur international ouzbek, né le  à Tachkent. Il évoluait au poste d'attaquant. C'était un joueur emblématique du Dynamo Kiev, club dans lequel il a évolué pendant dix ans entre 1999 et 2009. Il possède également la nationalité ukrainienne depuis 2011.

Son frère, Oleg, est également footballeur.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Coupe de la CEI de football (2002)
 Championnat d'Ukraine de football (2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2009)
 Coupe d'Ukraine de football (2000, 2003, 2005, 2006, 2007)
 Super Coupe d'Ukraine de football (2004, 2006, 2007)
 Meilleur buteur du Championnat d'Ukraine en 2000 et 2003.

Annexes

Références

Liens externes

Article connexe 
 Liste des footballeurs recordmans de buts avec leur sélection nationale

Footballeur international ouzbek
Joueur du Sokol Saratov
Joueur du FK Lada Togliatti
Joueur du Baltika Kaliningrad
Joueur du Dynamo Kiev
Joueur de l'Arsenal Kiev
Joueur du Tchornomorets Odessa
Naissance en août 1978
Naissance en RSS d'Ouzbékistan
Naissance à Tachkent
Joueur du FK Astana